Domenico Bidognetti – ex mafioso e collaboratore di giustizia italiano
Francesco Bidognetti – mafioso italiano